Federico Juan de Sajonia-Meiningen (en alemán, Friedrich Johann von Sachsen-Meiningen; Meiningen, 12 de octubre de 1861-Tarcienne, 23 de agosto de 1914) fue un soldado alemán y miembro de la Casa Ducal de Sajonia-Meiningen.

Nacimiento y universidad 
El príncipe Federico nació en Meiningen, siendo el segundo hijo del duque Jorge II de Sajonia-Meiningen con su segunda esposa, la princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg, una descendiente del pintor español Diego Velázquez. 

El príncipe Federico asistió a la Universidad de Bonn donde, siendo inusual para un príncipe de la realeza, rechazó aceptar un ayudante, y mantener un caballo y carruaje. En la universidad, debido a su estatus real, fue un miembro del exclusivo cuerpo de duelos de estudiantes "Borussia". Aunque el futuro emperador alemán Guillermo II era uno de los miembros prominentes, Federico no era activo en el grupo; raramente asistía a los encuentros, prefiriendo rehuir de la vida social y concentrándose en los estudios. Escapó, por muy poco, de sufrir graves heridas en Bonn cuando un preparado explotó cerca de él durante un experimento químico.

Ejército y muerte 
Después de finalizar sus estudios, el príncipe Federico entró en el ejército. Como sucedió en la universidad, mientras era teniente en Estrasburgo, no se convirtió en activo miembro de la sociedad, prefiriendo centrarse en el estudio de la artillería. Fue promovido a coronel en 1902, brigadier general en 1907 y mayor general en 1910 antes de retirarse del ejército en 1913.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el príncipe Federico, a pesar de sufrir una rotura en el brazo poco tiempo antes, volvió al servicio activo. Encontró la muerte luchando en Namur, durante la invasión de Bélgica. Su hijo, el príncipe Jorge, viajó para reunirse con el regimiento de su padre y descubrir el destino del mismo. Reveló que su padre había sido alcanzado por metralla o balas de ametralladora cuando dejaba una casa que estaba utilizando como puesto de observación.

Su cuerpo fue devuelto a Meiningen para ser enterrado.

Matrimonio y descendencia 
El príncipe Federico se casó con la condesa Adelaida de Lippe-Biesterfeld (después princesa de Lippe), hija del conde Ernesto de Lippe-Biesterfeld, en Neudorf, el 24 de abril de 1889. El estatus dinástico del matrimonio de Federico y Adelaida fue cuestionado durante la disputa sobre la sucesión de Lippe cuando se argumentó que si el hermano de Adelaida, Leopoldo, era excluido de la sucesión de Lippe con el argumento de que su bisabuela, Modesta von Unruh, no era igual de nacimiento, entonces los hijos de Federico y Adelaida deberían ser excluidos también de la sucesión de Sajonia-Meiningen en los mismos términos. La disputa se solucionó en 1897 cuando una comisión bajo la presidencia del rey Alberto I de Sajonia falló en favor de las reclamaciones del conde Ernesto. Dicha comisión afirmó que los sujetos dinásticos de Lippe no necesitaban casarse con mujeres de familias soberanas o que hubieran reinado para preservar sus derechos dinásticos; el resultado fue un veredicto en el que una señora de la antigua baja nobleza era suficiente. Modeste von Unruh fue reconocida haber cumplido este criterio.

El príncipe Federico y la princesa Adelaida tuvieron seis hijos quienes fueron miembros plenos de la Casa Ducal de Sajonia-Meiningen:

 Feodora (1890-1972).
 Adelaida (1891-1971).
 Jorge (1892-1946).
 Ernesto (1895-1914), muerto en acción cerca de Maubeuge, Francia.
 Luisa (1899-1985), casada con el barón Götz von Wangenheim.
 Bernardo (1901-1984).

Ancestros

Referencias 
Almanach de Gotha, Gotha 1931

Príncipes de Sajonia-Meiningen
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Fallecidos por heridas de combate
Nacidos en Meiningen